Герб Суході́льська — офіційний символ міста Суходільськ, Луганської області наряду з прапором. Затверджений рішенням сесії міської ради № 11/87 від 12.11.1999 р.

Опис

Чинний герб 
Герб має форму щита французького типу, розділеного укосом справа на дві рівні частини синього та жовтого кольорів. Посередині зображено два стволи шахт, що символізує шахтарський статус міста, над якими світить жовте сонце.

Під ними, 1972 — рік надання Суходільську статусу міста. У верхній частині герба, на червоному тлі — назва міста.

Герб створений окупаційною владою 
Герб повністю відповідає офіційному, але:
Замість українського стягу на тлі зображено стяг тимчасового окупаційного проросійського терористичного угруповання на території ОРДЛО, було додано напис «Суходольск» російською мовою.

Див. також 
 Прапор Суходільська

Посилання 
 Герб Суходільська 

Суходільськ
Суходільськ